Die Regierung Lefèvre amtierte in Belgien vom 25. April 1961 bis zum 24. Mai 1965. Nach der vorgezogenen Parlamentswahl im März 1961 bildete   Théo Lefèvre (PSC/CVP) eine Koalition aus Christdemokraten (PSC/CVP) und Sozialisten (PSB/BSP). Bei der Parlamentswahl 1965 erlitten beide Regierungsparteien deutliche Verluste, Pierre Harmel (PSC/CVP) bildete erneut eine Koalitionsregierung von Christdemokraten und Sozialisten.

Kabinett

Weblinks 
 
 

Lefevre